Joseph Hooker puede referirse a: 
 Joseph Dalton Hooker, botánico y explorador inglés del siglo XIX-XX.
 Joseph Hooker (militar).